West Liberty (Ohio)
West Liberty (Virgínia Ocidental)
West Liberty (Kentucky)
West Liberty (Pensilvânia)
West Liberty (Iowa)

Desambiguações de topônimos